Фоменков — фамилия:

 Фоменков, Алексей Алексеевич (род. 1991) — российский спортсмен, чемпион Летних Паралимпийских игр 2008 года в плавании.
 Фоменков, Борис Александрович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Фоменков, Валерий Иванович (1938—2021) — советский хоккеист, нападающий, трёхкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта России.
 Фоменков, Василий Никитич (ум. 1885) — протоиерей Киево-Подольской Воскресенской церкви.
 Фоменков, Фёдор Васильевич (1921—2008) — советский морской летчик, Герой Советского Союза (1944).

См. также 
 Фоменко
 Фоменково

Примечания